Представление Гейзенберга — один из способов описания квантовомеханических явлений, в котором эволюция системы описывается уравнением Гейзенберга и определяется только развитием операторов во времени, причём вектор состояния от времени не зависит.

Описание представления Гейзенберга 
Согласно постулатам квантовой механики каждой физической величине сопоставляется линейный самосопряжённый оператор , а чистое состояние описывается вектором из гильбертова пространства . В представлении Гейзенберга вектор состояния от времени не зависит, а эволюция системы описывается уравнением:

где частная производная означает явную зависимость физической величины от времени.

Связь между операторами в представлении Шрёдингера и Гейзенберга 
Пусть  - оператор в представлении Шрёдингера, а  - оператор в представлении Гейзенберга. Тогда переход от одного представления к другому определяется унитарным преобразованием:

где  - оператор эволюции:

где  - операторы упорядочивания и анти-упорядочивания по времени. В частности, если оператор Гамильтона не зависит от времени, то

и унитарное преобразование принимает вид:

Переход от представления Шрёдингера к представлению Гейзенберга 
Вектор состояния, в представлении Шрёдингера, удовлетворяет уравнению Шрёдингера:
 
где  - оператор Гамильтона.

Введем оператор эволюции , который переводит состояние системы из начального момента времени в любой другой:
 
Подставив формулу (2) в уравнение Шрёдингера получим, что оператор эволюции удовлетворяет уравнению:

 
где  - единичный оператор.
В частности, если гамильтониан не зависит от времени, то оператор эволюции имеет вид:

Теперь рассмотрим среднее значение оператора  некоторой наблюдаемой величины:

Таким образом, оператор  в представлении Гейзенберга определяется формулой:

В частности, если гамильтониан не зависит от времени, то

Продифференцируем формулу  по времени и используем уравнение , тогда получим уравнение движения  операторa  в Гейзенберговском представлении:
 
где частная производная обозначает явную зависимость оператора   от времени.

Пример. Квантовый гармонический осциллятор. 
Оператор Гамильтона квантового гармонического осциллятора в представлении операторов рождения и уничтожения имеет вид: 

Так как операторы рождения и уничтожения не зависят от времени в представлении Шрёдингера, то уравнение  перепишется в виде

где были использованы (анти)коммутационные соотношения для операторов уничтожения и рождения

Применение 
Представление Гейзенберга используется в релятивистской теории, а также в задачах статистической физики.

См. также 
 Квантовая механика
 Представление Шрёдингера
 Представление взаимодействия
 Уравнение Шрёдингера
 Волновая функция
 Оператор (физика)

Литература 
 Параграф 6. Представление Шредингера и Гейзенберга // Боголюбов Н. Н., Ширков Д. В. Квантовые поля. — М.: Наука, 1980. — С. 55-56.
  Параграф 13. Гейзенберговское представление операторов.
  Параграф 10. Представление Гейзенберга. Глава VIII // Мессиа А. Квантовая механика. — М.: Наука, 1978. — С. 306-307.
 Параграф 3.4. Гейзенберговская картина // Садбери А. Квантовая механика и физика элементарных частиц. — М.: Мир, 1989. — С. 154-155.
 Сербо В. Г., Хриплович И. Б. Квантовая механика: Учебное пособие. — Новосибирск: Изд-во Новосибирского государственного университета, 2008. — 274 c. — ISBN 978-5-94356-642-4

Ссылки 
 
 Heisenberg picture (англ.)

Квантовая механика
Гейзенберга